Kuqa kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kuqa Xian, härad, Xinjiang, 
 Kuche (häradshuvudort i Kina), Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar